Língua saxã ou saxão pode se referir a:

 Baixo saxão ou baixo alemão, família de variantes linguísticas originárias do norte da Alemanha e de partes dos Países Baixos
 Antigo saxão, idioma ancestral do baixo saxão
 Anglo-saxão ou antigo inglês, ancestral do inglês moderno
 Alto saxão, dialeto do alto alemão falado na Saxônia moderna
 Saxão da Transilvânia, dialeto falado pelos saxões da Transilvânia e Rússia

Desambiguação
Anglo-saxões